Die DEL-Saison 2018/19 war die 25. Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. Die Saison begann am 14. September 2018. Die Hauptrunde endete am 3. März 2019. Die Play-offs begannen am 6. März und endeten mit dem fünften von sieben möglichen Play-off-Finalspielen am 26. April 2019. Die deutsche Meisterschaft gewannen zum achten Mal in der Clubgeschichte die Adler Mannheim durch einen 4:1-Seriensieg im Play-off-Finale gegen den EHC Red Bull München.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld in der Saison 2018/19 ist identisch zur Vorsaison. Die Löwen Frankfurt hatten Lizenzunterlagen eingereicht, wären aber nur beim Ausscheiden eines bisherigen DEL-Clubs zum Zug gekommen.

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Hauptrundentabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit werden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, ist die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhalten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wird ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verliert eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhält sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: , , ,

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
(Stand: Saisonende 2018/19)

Beste Torhüter 
Anmerkung: Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten; Quelle: del.org; Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Play-offs

Play-off-Baum

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus „Best of Three“ ausgetragen und fanden am 6., 8. und 10. März 2019 statt.

HR = Hauptrunde

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 12., 13., 15., 17., 22., 24., 29. und 31. März 2019 statt.

HR = Hauptrunde

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 2., 3., 5., 7., 9., 10., 12., 14. und 16. April 2019 statt.

HR = Hauptrunde

Finale 
Die Finalspiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen. Sie fanden am 18., 20., 22., 24. und 26. April 2019 statt.

Beste Scorer 
Quelle: eliteprospects.com; Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten

Beste Torhüter 
Quelle: del.org; Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

Kader des Deutschen Meisters

Auszeichnungen 
 DEL-Spieler des Jahres – Danny aus den Birken, EHC Red Bull München
 Stürmer des Jahres – Philip Gogulla, Düsseldorfer EG
 Verteidiger des Jahres – Joonas Lehtivuori, Adler Mannheim
 Torhüter des Jahres – Danny aus den Birken, EHC Red Bull München
 DEL-Rookie des Jahres – Moritz Seider, Adler Mannheim
 Trainer des Jahres – Don Jackson, EHC Red Bull München
 Robert Müller Fair Play Trophy – Düsseldorfer EG
 MVP der Playoffs – Dennis Endras, Adler Mannheim

Weblinks

Einzelnachweise 

2018
Eishockeysaison 2018/19